Nářadí může být:
 pracovní nářadí
 sportovní nářadí
 zahradnické nářadí
 zemědělské nářadí

Související články 
 stroj, přístroj, nástroj

Externí odkazy